Convenzione – in sociologia, un insieme di regole sociali generalmente accettate o uno standard
Convenzione – nel gioco del bridge, una modalità di dichiarazione
Convenzione – nel diritto, accordo tra più soggetti; nel diritto internazionale è sinonimo di trattato
Convenzione nazionale – assemblea legislativa e costituente della Repubblica francese durante la Rivoluzione
Convenzione – incontro di un partito politico o altra entità
Convenzione – organizzazione criminale segreta della serie televisiva Alias
Convenzione – nella scherma (discipline del fioretto e della sciabola), regola convenzionale con cui vanno portati i colpi

In altri casi si mantiene il nome inglese:
Convention – riunione di un partito politico statunitense
Convention – riunione di un grande numero di persone per occuparsi di un determinato argomento

Altri progetti